Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 208 dans le monde.

 Route fédérale 208 en Allemagne
 RS-208 au Brésil
 Route 208 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 208 au Québec, Canada
 Route départementale 208 (Savoie) en France
 Route nationale 208 en France
 Route régionale 208 en Slovénie